Stefania Ustyanowicz, w zakonie siostra Maria Zofia od Serca Jezusowego, (ur. 12 marca 1875 w miejscowości Szczakowa, zm. 23 sierpnia 1944 w miejscowości Rusiłów pod Jazłowcem) – polska zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP (niepokalanki).

Życiorys 
Urodziła się 12 marca 1875 w miejscowości Szczakowa, jako Stefania Ustyanowicz. Jej ojciec był spolonizowanym Rusinem i grekokatolikiem. 

Uczyła się u sióstr niepokalanek w Niżniowie. Do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP (niepokalanki) wstąpiła w 1899 roku. W zgromadzeniu znana była pod zakonnym imieniem Maria Zofia od Serca Jezusowego. Wybuch II wojny światowej zastał ją jako przełożoną w Maciejowie. Jesienią 1943 roku wyjechała do klasztoru w Jazłowcu.

Została zamordowana wraz z s. Marią Letitią Marią Szembek w miejscowości Rusiłów pod Jazłowcem 23 sierpnia 1944 przez nacjonalistów ukraińskich.

Zwłoki zostały odnalezione na początku listopada 1944 roku w lesie rusiłowskim. Pogrzeb s. Letitii Szembek odbył się 6 listopada, a s. Zofii Ustyanowicz 11 listopada 1944 w grobowcu zakonnym niepokalanek w Jazłowcu.

Bibliografia 
 Jacewicz Jan, Woś Jan, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, zeszyt V, Warszawa 1981.
 Kosyra-Cieślak Hanna, Szymczak Romana, Siostry Niepokalanki, Poszłam siać do Polski... i wzeszło, tom I, Szymanów 2004; tom II, Szymanów 2005; tom III, Szymanów 2006.

Linki zewnętrzne 
 Zdjęcie w google.

Ludzie urodzeni w Szczakowej
Ludzie związani z Jazłowcem
Polacy i obywatele polscy ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich 1939–1947
Polskie niepokalanki
Urodzeni w 1875
Zmarli w 1944